Богородицкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Богородицкая волость — в составе Гродненской губернии, Гродненский уезд
 Богородицкая волость — в составе Калужской губернии, Мосальский уезд
 Богородицкая волость — в составе Орловской губернии, Мценский уезд
 Богородицкая волость — в составе Орловской губернии, Орловский уезд
 Богородицкая волость — в составе Псковской губернии, Великолукский уезд
 Богородицкая волость — в составе Псковской губернии, Порховский уезд
 Богородицкая волость — в составе Рязанской губернии, Ряжский уезд
 Богородицкая волость — в составе Саратовской губернии, Аткарский уезд
 Богородицкая волость — в составе Смоленской губернии, Ельнинский уезд
 Богородицкая волость — в составе Смоленской губернии, Смоленский уезд
 Богородицкая волость — в составе Тамбовской губернии, Кирсановский уезд